Safonovo (oblast Smolensk), stad in de Russische oblast Smolensk

 Safonovo (oblast Archangelsk), plaats in de Russische oblast Archangelsk
 Safonovo (oblast Moskou), plaats in de Russische oblast Moskou
 Safonovo (oblast Omsk), plaats in de Russische oblast Omsk
 Safonovo (oblast Tsjeljabinsk), plaats in de Russische oblast Tsjeljabinsk

 Safonovo (oblast Moermansk), gesloten plaats in het stedelijk district Severomorsk van de Russische oblast Moermansk
 Safonovo-1, gesloten plaats in het stedelijk district Severomorsk van de Russische oblast Moermansk